Termin MOO ima više značenja.
 Inozitol oksigenaza, enzim
 MOO (programski jezik)